Stazione di Sant'Antonio – a Sant'Antonio di Gallura
Stazione di Sant'Antonio – a Sant'Antonio di Caldaro
Stazione di Sant'Antonio – a Sant'Antonio di Roveredo, in Svizzera